Алфавит динка — алфавит для языка динка, использующий латинскую письменность с добавлением некоторых букв, адаптированных из МФА для базового латинского алфавита ISO. Нынешняя версия алфавита происходит из алфавита, разработанного для южных суданских языков на конференции, прошедшей в муниципалитете Реджаф в 1928 году. До этого было создано несколько адаптаций арабского и латинского алфавитов, но они не имели успеха. Христианские миссионеры сыграли значительную роль в развитии и практическом использовании алфавита для языка динка.

Алфавит 
Алфавит динка и его соответствие МФА.

Примечания

Ссылки 
 Алфавит динка на сайте Omniglot
динка
динка